Руси могу бити:
 Руси, народ
 Руси (Равена), насеље у округу Равена, Италија
 Руси (Пјаченца), насеље у округу Пјаченца, Италија
 Руси (Беневенто), насеље у округу Беневенто, Италија
 Руси (Долина Аосте), насеље у округу Долина Аосте, Италија